

Geografia
 Gaz – nome croato dell'isola di Gaza, in Croazia
 Gaz – città iraniana dello shahrestān di Borkhar-e Meymeh, circoscrizione Centrale, nella Provincia di Esfahan

Sigle 
 Gor'kovskij avtomobil'nyj zavod – casa automobilistica russa

Codici 
 GAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guasopa (Isola di Woodlark, Papua Nuova Guinea)
 gaz – codice ISO 639-3 della lingua oromo centro-occidentale

Musica 
 Gaz – ex batterista dei Malice Mizer

Altro
 Gaz – torrone persiano
 Gaz – personaggio del cartone animato Invader Zim
 Gaz – nome in codice di un agente SAS, personaggio secondario del videogioco Call of Duty 4: Modern Warfare